Der Dänische Eishockeypokal 2003/04  war seit 1997 die 6. Austragung des Dänischen Eishockeypokals. Der Pokalwettbewerb wurde vom Dänischen Eishockeyverband organisiert.

Teilnehmer und Modus 
An der Austragung des Dänischen Eishockeypokals im Jahre 2003/04 nahmen alle Play-off-Teilnehmer der vorjährigen Ersten Dänischen Liga teil. Die Rødovre Mighty Bulls waren als einziger Erstligist somit nicht vertreten. Im Viertel- und Halbfinale fanden die Vergleiche mit Hin- und Rückspiel statt.

Turnierplan

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Auszeichnung 
 Bester Spieler des Pokalturniers wurde Peter Hirsch von den Rungsted Cobras.

Siehe auch 
 SuperBest Ligaen 2003/04

Weblinks 
 

Dänischer Eishockeypokal
Eishockeysaison 2003/04